

Гілл-Сіті — місто, штат Канзас
 Гілл-Сіті — місто, штат Міннесота
 Гілл-Сіті — місто, штат Південна Дакота